Гамбарян — армянская фамилия.

Известные носители:
 Гамбарян, Аршак Седракович (1958—1992) — участник войны в Нагорном Карабахе на стороне армянских вооружённых формирований.
 Гамбарян, Пётр Петрович (1925—2017) — биолог, лауреат премии имени А. Н. Северцова (1981).

 Гамбарян, Мария Степановна (род. 1925) — советская пианистка, музыкальный педагог. Заслуженная артистка Армянской ССР, Заслуженная артистка РФ, двоюродная сестра П. П. Гамбаряна.